Шиков () — русская и македонская фамилия:
 Шиков, Александр Константинович (1948—2013) — специалист в области разработки сверхпроводящих, функциональных и конструкционных материалов атомной техники, доктор технических наук, лауреат Государственной премии. 
 Шиков, Анатолий Иванович (1939—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Шиков, Ванче (род. 1985) — македонский футболист
 Шиков, Юрий Алексеевич (1966—2019) — участник Афганской войны, Герой Советского Союза